zagon ziemi – pas gruntu rolnego
 zagon wojska – pojęcie historyczne oznaczające formę walki jazdy
 zagon (miara) – staropolska miara długości i powierzchni
 Zagon – żleb w polskich Tatrach
 Zagon – niezamieszkana leśniczówka w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice,

Zobacz też 
 Zagon na Koziatyn – rajd na głębokie tyły bolszewickie polskiej Dywizji Jazdy 25-26 kwietnia 1920 r.
 Zagon na Kowel – rajd z 11-12 września 1920 r.
 Zagon na Żytomierz – rajd z dnia 26 kwietnia 1920 r.